Кавказская кавалерийская дивизия
 2-я Кавказская кавалерийская дивизия
 Кавказская гренадерская дивизия
 Кавказская туземная конная дивизия (Дикая дивизия)
 1-я Кавказская казачья дивизия
 3-я Кавказская казачья дивизия
 
 1-я Кавказская стрелковая дивизия
 4-я Кавказская стрелковая дивизия